

Картервілл — місто, штат Іллінойс
 Картервілл — місто, штат Міссурі